Amtlicher Handel 

 war die frühere Bezeichnung des deutschen Börsensegmentes Amtlicher Markt
 ist die Bezeichnung eines österreichischen Börsensegmentes